Натуральне число 1678
 1678 рік до нашої ери
 1678 рік нашої ери